Monfaucon kan syfta på:
 Monfaucon, Dordogne, kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike.
 Monfaucon, Hautes-Pyrénées,  kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike